Jiujiang er navnet på flere steder:

 Jiujiang, et bypræfektur i provinsen Jiangxi i Folkerepublikken Kina
 Jiujiang (Jiujiang), et kinesisk amt i ovennævnte bypræfektur
 Jiujiang, et bydistrikt i bypræfekturet Wuhu i den kinesiske provins Anhui
 Jiujiang, Foshan, en by i Foshan, i provinsen Guangdong i Kina.